Kelme har flere betydninger:
 Kelmė – en by i Litauen
 Kelme (firma) – et spansk sportstøjsfirma
 Kelme (cykelhold) – et tidligere cykelhold fra Spanien